New London jelentheti a következő helységneveket:

Kanada

New London (Prince Edward-sziget)

USA

New London (Connecticut)
New London (Arkansas)
New London (Indiana)
New London (Iowa)
New London (Maryland)
New London (Minnesota)
New London (Missouri)
New London (New Hampshire)
New London (New York)
New London (Észak-Karolina)
New London (Ohio)
New London (Chester megye, Pennsylvania)
New London (Clearfield megye, Pennsylvania)
New London (Texas)
New London (Campbell megye, Virginia)
New London (Caroline megye, Virginia)
New London (Washington)
New London (Wisconsin)

Lásd még
New London Township (egyértelműsítő lap)